Koch es un apellido judío alemán, que puede estar referido o vinculado a:

Antroponimia 
 Andrea Koch (1985-), también conocida como Karina Andrea Koch Benvenuto, tenista chilena.
 Benita Koch-Otte (1892-1976), tejedora, diseñadora y artista textil alemana.
 Carl Koch (1892-1963), director de cine y escritor de origen alemán.
 Carl Ludwig Koch (1778-1857), entomólogo alemán especializado en aracnología.
 Charles de Ganahl Koch (1935-), también conocido como Charles G. Koch, empresario estadounidense, copropietario de 'Koch Industries'.
 David Hamilton Koch (1940-2019), también conocido como David H. Koch, empresario estadounidense, hermano de Charles G. Koch, y copropietario de 'Koch Industries'.
 Ed Koch (1924-2013), también conocido como Edward Irving "Ed" Koch, abogado, político, y comentarista político estadounidense, que fue alcalde de Nueva York durante tres periodos (entre 1978 y 1989).
 Helge von Koch (1870-1924), también conocido como Niels Fabian Helge von Koch, matemático sueco.
 Henriette Koch (1985), deportista danesa que compitió en vela en la clase 470.
 Johann Friedrich Wilhelm Koch (1759-1831), botánico, clérigo, evangélico, educador, y naturalista alemán.
 Joseph Anton Koch (1768-1839), pintor austríaco del romanticismo.
 Karl Koch (1809-1879), también conocido como Karl Heinrich Emil Koch, botánico y pteridólogo alemán.
 Karl Koch (1965-1989), hacker alemán de los años 1980, que utilizaba el sobrenombre de Hagbard Celine, y considerado por muchos como el inventor de los troyanos.
 Ludwig Carl Christian Koch (1825–1908), entomólogo alemán especializado en aracnología.
 Luise Koch (1860-1934), educadora, política y activista alemana.
 Martin Koch (1982), deportista austríaco que compitió en salto en esquí.
 Robert Koch (1843-1910), también conocido como Heinrich Hermann Robert Koch, médico y microbiólogo alemán, y Premio Nobel de Medicina año 1905.
 Thomaz Koch (1945-), deportista brasileño, jugador de tenis (ya retirado).
 Wilhelm Daniel Joseph Koch (1771-1849), médico, briólogo, pteridólogo, algólogo, y botánico alemán.

Astronomía 
 Koch, cráter lunar.